Lyons-la-Forêt heeft meerdere betekenissen:

Lyons-la-Forêt (gemeente), het dorp en de gemeente 
Kanton Lyons-la-Forêt, het kanton